В статье представлена информация о волостном делении Владимирской губернии Российской империи в XIX — начала XX века.

Волостное деление в 1913 году 

 Александровский уезд
 Александровская волость — г. Александров
 Андреевская волость — с. Андреевское
 Андревско-Годуновская волость — с. Годуново
 Ботовская волость — с. Ново-Воскресенское
 Ерёминская волость — д. Еремино
 Константиновская волость — с. Константиновское
 Махринская волость — с. Махра
 Нушпольская волость — с. Нушполы
 Рогачевская волость — с. Сватково
 Тирибровская волость — д. Тириброво

 Владимирский уезд
 Андреевская волость — с. Небылое
 Боголюбовская волость — с. Боголюбово
 Богословская волость — с. Богослово
 Борисовская волость — с. Борисовское
 Воршинская волость — с. Ворша
 Давыдовская волость — с. Давыдово
 Кочуковская волость — д. Кочуково
 Кузнецовская волость — с. Бабаево
 Лаптевская волость — с. Лаптево
 Макарихинская волость — д. Макариха
 Одерихинская волость — д. Березово
 Оликовская волость — с. Оликово
 Пенкинская волость — д. Пенкино
 Петроковская волость — д. Петроково
 Погребищенская волость — с. Погребищи
 Подольская волость — д. Улыбышево
 Слободская волость — с. Ямская Слобода
 Ставровская волость — с. Ставрово
 Стопинская волость — с. Калитеево
 Ундольская волость — с. Ундол
 Чековская волость — с. Чеково
 Черкутинская волость — с. Черкутино

 Вязниковский уезд
 Вареевская волость — с. Вареево
 Груздевская волость — с. Груздево
 Ждановская волость — Успенский Погост
 Мстерская волость — с. Мстёра
 Мугреевская волость — с. Мугреево-Никольское
 Нагуевская волость — с. Нагуево
 Никологорская волость — с. Никологоры
 Олтушевская волость — д. Илевники
 Павловская волость — д. Чертково
 Палеховская волость — с. Палех
 Рыловская волость — д. Порзамка
 Сарыевская волость — с. Сарыево
 Станковская волость — с. Станки
 Татаровская волость — с. Барское-Татарово
 Холуйская волость — с. Холуй

 Гороховецкий уезд
 Боровицкая волость — с. Боровицы
 Гришинская волость — с. Гришино
 Верхне-Ландеховская волость — с. Верхний Ландех
 Кожинская волость — с. Кожино
 Красносельская волость — с. Красное
 Кромская волость — с. Кромы
 Мордвинская волость — с. Мордвино
 Мытская волость — с. Мыт
 Мячковская волость — с. Мячково
 Неверослободская волость — д. Хрычево
 Нижне-Ландеховская волость — с. Нижний Ландех
 Пестяковская волость — с. Пестяки
 Святская волость — с. Свято
 Сергиевская волость — с. Сергиевы-Горки
 Степаньковская волость — с. Бабасово
 Фоминская волость — с. Фоминки

 Ковровский уезд
 Алексинская волость — с. Алексино
 Берёзовская волость — с. Берёзовик
 Быковская волость — с. Быково
 Бельковская волость — с. Бельково
 Великовская волость — с. Великово
 Вознесенская волость — с. Вознесенье
 Воскресенская волость — с. Воскресенское
 Всегодическая волость — с. Большие Всегодичи
 Зименковская волость — с. Зименки
 Егорьевская волость — с. Егорий
 Клюшниковская волость — д. Клюшниково
 Лежневская волость — с. Лежнево
 Малышевская волость — д. Малышево
 Милюковская волость — с. Милюково
 Осиповская волость — с. Осипово
 Санниковская волость — с. Санниково
 Филяндинская волость — с. Филяндино
 Хотимльская волость — с. Хотимль
 Чернцкая волость — с. Чернцы
 Эдемская волость — с. Эдемское

 Меленковский уезд
 Архангельская волость — с. Архангел
 Бутылицкая волость — с. Бутылицы
 Гусевская волость — с. Гусь-Верпутец
 Давыдовская волость — с. Давыдово
 Димитровско-Горская волость — с. Дмитриевы Горы
 Досчатинская волость — с.Досчатое
 Драчёвская волость — с. Драчёво
 Заколпская волость — с. Заколпье
 Крюковская волость — с. Крюково
 Лавсинская волость — с. Лався
 Лехтовская волость — с. Лехтово
 Ляховская волость — с. Ляхи
 Папулинская волость — с. Папулино
 Тургеневская волость — с. Тургенево
 Усадская волость — с. Усад
 Черсевская волость — с. Черсево
 Шиморская волость — с. Шиморское
 Цикульская волость — с. Цикуль

 Муромский уезд
 Арефинская волость — с. Арефино
 Булатниковская волость — с. Булатниково
 Варежская волость — с. Вареж
 Дубровская волость — с. Дуброво
 Загаринская волость — с. Большое Загарино
 Казаковская волость — с. Казаково
 Карачаровская волость — с. Карачарово
 Клинская волость — с. Клин
 Ковардицкая волость — с. Ковардицы
 Липнинская волость — с. Липня
 Монаковская волость — с. Монаково
 Новокотлицкая волость — с. Новые Котлицы
 Новосельская волость — с. Новосёлки
 Поздняковская волость — с. Поздняково
 Чаадаевская волость — с. Чаадаево
 Яковецкая волость — с. Яковцево

 Покровский уезд
 Аннинская волость — д. Новое Аннино (п. Новые Петушки)
 Аргуновская волость — с. Аргуново
 Воронцовская волость — д. Ларионово
 Дубковская волость — с. Дубки
 Жаровская волость — с. Жары
 Жердевская волость — д. Желдыбино
 Завалинская волость — с. Завалино
 Копнинская волость — с. Копнино
 Короваевская волость — с. Короваево
 Коробовщинская волость — с. Коробовщина
 Кудыкинская волость — д. Кудыкино
 Липенская волость — д. Бармино
 Лукьянцевская волость — д. Лукьянцево
 Овчининская волость — с. Овчинино
 Покров-Слободская волость — д. Слободка
 Селищенская волость — д. Селищи
 Филипповская волость — с. Филипповское
 Финеевская волость — с. Финеево
 Фуниково-Горская волость — д. Телешово
 Яковлевская волость — с. Яковлево

 Судогодский уезд
 Александровская волость — с. Александрово
 Березниковская волость — д. Березники
 Бережковская волость — д. Бережки
 Больше-Григоровская волость — д. Большое Григорово
 Воскресенская волость — с. Воскресенское
 Даниловская волость — с. Спас-Чамерево
 Ликинская волость — с. Ликино
 Милиновская волость — с. Милиново
 Моругинская волость — д. Арсамаки
 Мошенская волость — с. Мошок
 Смолинская волость — с. Смолино
 Тучковская волость — с. Тучково
 Ягодинская волость — с. Арефино

 Суздальский уезд
 Бородинская волость — с. Бородино
 Быковская волость — с. Лиховицы
 Гавриловская волость — Гавриловский посад
 Городищевская волость — с. Спасское-Городище
 Кибергинская волость — с. Кибергино
 Коварчинская волость — д. Полянки
 Крапивновская волость — с. Крапивново
 Нельшинская волость — с. Нельша
 Петрово-Городищевская волость — с. Петрово-Городище
 Румянцевская волость — с. Светиково
 Сахтышская волость — с. Сахтыш
 Теренеевская волость — с. Гнездилово
 Торчинская волость — с. Торчино
 Тумская волость — с. Тума
 Яневская волость — с. Янёво

 Шуйский уезд
 Авдотьинская волость — с. Авдотьино (ныне в черте города Иванова)
 Алферьевская волость — с. Алферьево
 Афанасьевская волость — с. Афанасьево
 Васильевская волость — с. Васильевское
 Горицкая волость — с. Горицы
 Дуниловская волость — с. Дунилово
 Елюнинская волость — с. Елюнино
 Златоустовская волость — д. Дуброво
 Ивановская волость — с. Преображенское (ныне в черте города Иванова)
 Кохомская волость — с. Кохма
 Кочневская волость — д. Буньково
 Кулеберьевская волость — с. Кулеберьево
 Миловская волость — с. Миловское
 Пупковская волость — с. Пупки
 Семёновская волость — д. Харитоново
 Семёновско-Сарская волость — с. Тюгаево
 Сергеевская волость — с. Сергеево
 Тейковская волость — с. Тейково
 Чечкино-Богородская волость — с. Чечкино-Богородское
 Якиманская волость — с. Якиманка

 Юрьевский уезд
 Аньковская волость — с. Аньково
 Горкинская волость — с. Горки
 Городищенская волость — с. Городищи
 Глумовская волость — с. Бережок
 Давыдовская волость — с. Ильинское
 Есиплевская волость — с. Есиплево
 Ильинская волость — с. Ильинское
 Мирславская волость — с. Мирславль
 Никульская волость — с. Никульское
 Паршинская волость — с. Парша 
 Петровская волость — с. Петровское
 Семьинская волость — с. Семьинское
 Симская волость — с. Сима
 Спасская волость — с. Спасское

Примечания